Chentkaus (ḫnt kȝw-s) je staroegyptské jméno, které může označovat:

královnu mezi 4. a 5. dynastií:

 Chentkaus I.

královnu z 5. dynastie:

 Chentkaus II.
 Chentkaus III.

princeznu ze 4. dynastie:

 Princezna Chentkaus